Басса́н () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 610 км на південь від Парижа, 55 км на південний захід від Монпельє.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лангедок-Русійон. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 713 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1754,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Бассан на сайті французького Національного інституту географії
 Бассан на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Офіційний сайт 
 [ Розташування муніципалітету Бассан на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Еро

Примітки 

Муніципалітети департаменту Еро